Дюсетай — опустевший аул в Москаленском районе Омской области. Входит в состав Новоцарицынского сельского поселения.

География 
Находится в степной зоне Ишимской равнины в 22 км к юго-юго-востоку от города Москаленки и в 85 км к запад-юго-западу от Омска.

История 
Согласно Закону Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ  Дюсетай вошёл в состав образованного муниципального образования Новоцарицынское сельское поселение.

Население 

Национальный состав (2002): казахи — 100 % из 25 чел..

Инфраструктура 
Было развито животноводство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Входит в перечень отдаленных или труднодоступных местностей Омской области .

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Москаленского района